Gábriel János (1894–1970) a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője.
 Gábriel János (1899–1978) a Független Kisgazdapárt országgyűlési képviselője.